

Geografia 
 Greys – soprannome di Rotherfield Greys, villaggio inglese dell'Oxfordshire
 Greys River – fiume statunitense del Wyoming

Militare 
 Scots Greys – ex unità militare britannica

Zoologia 
 Greys – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Pagine correlate 
Grays (disambigua)
Grey
Gray